Tonry ist der Familienname folgender Personen:

 Don Tonry (* 1935), US-amerikanischer Turner
 John L. Tonry (* 1953), US-amerikanischer Astronom
 Michael Tonry (* 1945), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Kriminologe